Новый Синин - топоним:

 Новый Синин — деревня, Могилёвский район, Могилёвская область, Белоруссия
 Новый Синин — посёлок, Погарский район, Брянская область